Уэмацу — японская фамилия. Известные носители:

 Уэмацу, Киёси (род. 1978) — испанский дзюдоист, участник летних Олимпийских игр 2000 и 2004 годов.
 Уэмацу, Кэндзи (род. 1976) — испанский дзюдоист, участник летних Олимпийских игр 2004 года.
 Уэмацу, Натаниель Макото (род. 1952) — англиканский епископ Диоцеза Хоккайдо (Япония).
 Уэмацу, Нобуо (род. 1959) — японский композитор.